Ullknappsväxter (Eriocaulaceae) är en familj av gräsväxter. De ingår i ordningen gräsordningen, klassen enhjärtbladiga blomväxter, fylumet kärlväxter och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar denna familj 1191 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Gräsordningen
Eriocaulaceae